Нирей — персонаж древнегреческой мифологии, царь острова Сими и властелин части Книдского полуострова.
 (173086) Нирей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.